Gullah steht für:

 Gullah (Gemeinschaft), ethnische Gruppe der Afroamerikaner, beheimatet im South Carolina Lowcountry
 Gullah (Sprache), deren Sprache